A San Marinó-i nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 14-én.

Összefoglaló

Érdekesség, hogy mindhárom kategóriában egy csapat két versenyzője végzett az élen. A királykategóriában Valentino Rossi a 2013-as holland TT óta először győzött, mögötte a csapattárs Jorge Lorenzo ért célba. Az egész szezonban domináló Marc Márquez elesett, és végül csak egy pontot tudott szerezni.

A Moto2-ben a Marc VdS két versenyzője, Esteve Rabat hetedik győzelmét aratta a szezon során, mögötte csapattársa, Mika Kallio érkezett.

A Moto3 versenyén az Estrella Galicia két versenyzője, Álex Rins és Álex Márquez végzett az első két helyen.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Források 

SanMarino
motogp
motogp